

Geografia 
Aksu o Aksou significa in turco «acqua bianca», «acqua chiara» (da ak bianco e su acqua); entra in molti toponimi in Turchia e in altri paesi popolati da popolazioni turche.

Toponimi 
 Aksu o Akesu (nota anche come Ak-su, Akshu, Aqsu, Bharuka e Po-lu-chia; ugiuro: ئاقسۇ, caratteri cinesi semplificati: 阿克苏; caratteri cinesi tradizionali: 阿克蘇, pinyin: Ākèsù), è una città della provincia cinese di Xinjiang, nonché capitale della Prefettura di Aksu
 Prefettura di Aksu – Prefettura cinese con sede a Aksu
 Aksu – città della provincia di Pavlodar in Kazakistan
 Agsu Rayon – un distretto dell'Azerbaigian
 Akhsu – città dell'Armenia
 Aksu – città della Turchia, capoluogo di distretto nella Provincia di Isparta
 Aksu – città della Turchia, capoluogo di distretto nella Provincia di Adalia

Villaggi della Turchia 
 Aksu villaggio del distretto di Çelikhan nella Adıyaman
 Aksu villaggio del distretto di Sincik nella Provincia di Adıyaman
 Aksu villaggio del distretto di Nallıhan nella Provincia di Ankara
 Aksu villaggio del distretto di Nazilli nella Provincia di Aydın
 Aksu villaggio del distretto di Hasankeyf nella Provincia di Batman
 Aksu villaggio del distretto di Burdur nella Provincia di Burdur
 Aksu villaggio del distretto di Kestel nella Provincia di Bursa
 Aksu villaggio del distretto di Gölyaka nella Provincia di Düzce
 Aksu villaggio del distretto di İspir nella Provincia di Erzurum
 Aksu villaggio del distretto di Tortum nella Provincia di Erzurum
 Aksu villaggio del distretto di Dereli nella Provincia di Giresun
 Aksu villaggio del distretto di Gümüşhane nella Provincia di Gümüşhane
 Aksu villaggio del distretto di Hakkâri nella Provincia di Hakkâri
 Aksu villaggio del distretto di Yüksekova nella Provincia di Hakkâri
 Aksu villaggio del distretto di Araç nella Provincia di Kastamonu
 Aksu villaggio del distretto di Domaniç nella Provincia di Kütahya
 Aksu villaggio del distretto di Mazıdağı nella Provincia di Mardin
 Aksu villaggio del distretto di Hendek nella Provincia di Sakarya
 Aksu villaggio del distretto di Taraklı nella Provincia di Sakarya
 Aksu villaggio del distretto di Samsun nella Provincia di Samsun
 Aksu villaggio del distretto di İmranlı nella Provincia di Sivas
 Aksu villaggio del distretto di Koyulhisar nella Provincia di Sivas
 Aksu villaggio del distretto di Suşehri nella Provincia di Sivas
 Aksu villaggio del distretto di Silopi nella Provincia di Şırnak
 Aksu villaggio del distretto di Sürmene nella Provincia di Trebisonda
 Aksu villaggio del distretto di Devrek nella Provincia di Zonguldak

Fiumi 
 Fiume Aksu (cinese:阿克苏河; pinyin: Ākèsù hé ; turco: Ak Su (acqua bianca/pulita)) – fiume della provincia cinese di Xinjiang
 Fiume Aksu (fiume dall'acqua bianca) – fiume turco tagliato dalla diga di Kartalkaya
 Fiume Aksu – Fiume della Turchia che nasce nel Tauro e sfocia nel Mar Mediterraneo a est di Adalia

Armi 
 AKSU o AKS-74U – versione compatta del fucile d'assalto AK-74